August Fiedler ist der Name folgender Personen:

* August Fiedler (Architekt) (William August Fiedler; 1843–1903), deutschamerikanischer Architekt
 August Max Fiedler (1859–1939), deutscher Dirigent, Komponist und Pianist